Пиетросу има више значења:

 Пиетросу (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Пиетросу (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Пиетросу (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији